Топорки :

 Топорки — птицы семейства чистиковых.

Белоруссия 
 Топорки — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Топорки — село в Абайском районе Карагандинской области Казахстана, ликвидированное в 2000-е годы.

Россия 

 Топорки — поселок в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1968 г.